Die Liste der Städte im Irak bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des vorderasiatischen Staates Irak.

Die mit Abstand größte Agglomeration im Irak ist Bagdad mit einer Einwohnerzahl von 8.044.930 (Stand 1. Januar 2007). Damit leben rund 30 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält die Städte über 100.000 Einwohner, deren Namen in deutscher Transkription und in arabisch, die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 14. Oktober 1965 und 17. Oktober 1987 sowie eine  Berechnung für den 1. Juli 2015. Aufgeführt ist auch das Gouvernement, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

(VZ = Volkszählung, B = Berechnung)

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 City Population - Einwohnerzahlen der Städte im Irak

!
Irak